India
Lakhipur – città del distretto di Cachar, Assam
Lakhipur – città del distretto di Goalpara, Assam